Peter je křestní jméno a příjmení, cizojazyčná podoba jména Petr. Mezi významné nositele příjmení Peter patří:

jméno
 Seznam článků začínajících na „Peter“

příjmení
 Benvenut Peter (?–1760) – český františkán a teolog
 František Peter (* 1945) – slovenský a československý politik
 Otto Peter (* 1931) – švýcarský barytonista
 Richard Peter (1895–1977) – německý fotograf
 Werner Peter (* 1950) - východoněmecký fotbalista

Podobná jména 
 Petr (rozcestník)
 Petera
 Peters